85-й Чемпионат Испании по футболу проводился в 2015—2016 годах. Турнир проводится по системе «осень-весна». Чемпионом в 24-й раз стал футбольный клуб «Барселона».

Чемпионат начался 21 августа 2015 года, а завершился 15 мая 2016 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам прошлого сезона в Сегунду выбыли следующие клубы:
 «Эльче», занявший 13 место, отправился в Сегунду в связи с финансовой задолженностью. В Примере провел два сезона подряд.
 «Альмерия», занявшая 19 место. В Примере провела два сезона подряд.
 «Кордоба», занявшая 20 место. Вернулась в Сегунду сезон спустя.

По итогам Сегунды 2014/15 в Примеру вышли следующие клубы:
 «Реал Бетис», занявший 1 место и вернувшиеся в элиту сезон спустя.
 «Спортинг», занявший 2 место и тем самым вернувшись в Примеру 3 года спустя.
 «Лас-Пальмас», занявший 4 место, но одержавший победу в финале плей-офф. Возвращается в высший дивизион 13 лет спустя.

Клубы-участники

География соревнований

Составы команд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика чемпионата

Бомбардиры 

Примечания:
 2 футболиста забили по 16 голов.
 2 футболиста забили по 14 голов.
 2 футболиста забили по 13 голов.
 1 футболист забил 12 голов.
 3 футболиста забили по 11 голов.
 1 футболист забил 10 голов.
 3 футболиста забили по 9 голов.
 5 футболистов забили по 8 голов.
 9 футболистов забили по 7 голов.
 5 футболистов забили по 6 голов.
 19 футболистов забили по 5 голов.
 13 футболистов забили по 4 гола.
 21 футболист забил по 3 гола.
 52 футболиста забили по 2 гола.
 91 футболист забил по 1 голу.
В скобках указаны голы, забитые с пенальти.
Источник: championat.com

Ассистенты 

Примечания:
 2 футболиста ассистировали по восемь раз.
 5 футболистов ассистировали по семь раз.
 10 футболистов ассистировали по шесть раз.
 13 футболистов ассистировали по пять раз.
 31 футболист ассистировал по четыре раза.
 34 футболиста ассистировала по три раза.
 48 футболистов ассистировали по два раза.
 105 футболистов ассистировали по одному разу.
Источник:
championat.com

Гол+Пас 

Источник:
championat.com

Хет-трики 

Примечания:
 4 — игрок забил четыре гола.
 5 — игрок забил пять голов.

Рекорды сезона 
 Первый гол в сезоне: Сальва Севилья («Эспаньол») в матче против «Хетафе» (22 августа 2015)
 Первый гол с пенальти: Нолито («Сельта») в матче против «Райо Вальекано» (29 августа 2015)
 Первый автогол: Иван Лопес («Леванте») в матче против «Сельты» (23 августа 2015)
 Первое удаление в сезоне: Стивен Н’Зонзи («Севилья») в матче против «Малаги» (21 августа 2015)
 Самый быстрый гол в сезоне: Ариц Адурис («Атлетик Бильбао») на 1-й минуте в матче против «Райо Вальекано» (29 ноября 2015)

 Самая крупная победа хозяев (+8):
 20/12/2015 «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано» — 10:2

 Самая крупная победа гостей (+8):
 20/04/2016 «Депортиво» — «Барселона» — 0:8

 Наибольшее количество забитых голов в одном матче (12):
 20/12/2015 «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано» — 10:2

 Наибольшее количество забитых голов, забитых одной командой в матче (10):
 20/12/2015 «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано» — 10:2

Ежемесячные награды

См. также 
 Второй дивизион Испании по футболу 2015/2016
 Кубок Испании по футболу 2015/2016
 Суперкубок Испании по футболу 2015

Примечания 

2015/2016
Испания
Спорт в Испании в 2015 году
Спорт в Испании в 2016 году
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году